

Путилово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Путилово — село, Кіровський район, Ленінградська область